Imię i nazwisko John Archer nosili lub noszą m.in.:
 John Archer (1741-1810) – lekarz i polityk amerykański
 John Archer (1915-1999) – aktor amerykański
 John Archer (1921-1997) – lekkoatleta brytyjski